PCG est un sigle, qui signifie :

Partis politiques 
 Parti communiste guadeloupéen ;
 Parti communiste du Guatemala, devenu Parti guatémaltèque du travail.

Autres usages 
 Plan comptable (général) ;
 Plan comptable général (France);
 Plongeur de combat du génie ;
 Police complémentaire de groupe ;
 Projet de conception général (architecture) ;
 Procedural Content Generation, acronyme anglais de génération procédurale lorsqu'utilisée dans le contexte d'infographie ;
 Poetae Comici Graeci, recueil de fragments de la comédie grecque antique.